Katzenbuckel ist Name oder Spitzname von Bergen und Erhebungen:
 Katzenbuckel (626,8 m), höchster Berg im Odenwald, bei Waldkatzenbach (Waldbrunn), Neckar-Odenwald-Kreis, Baden-Württemberg
 Katzenbuckel (Michelstadt) (449,3 m), Berg im Odenwald, bei Weiten-Gesäß (Michelstadt), Odenwaldkreis, Hessen
 Katzenbuckel, Spitzname des Elzer Bergs (291,3 m), Erhebung im Westerwald, bei Elz, Landkreis Limburg-Weilburg, Hessen

Katzenbuckel ist ein deutscher Ortsname:
 Katzenbuckel, bis 1938 Wymisly, Kreis Sensburg, Ostpreußen, seit 1945: Wymysły (Mrągowo), Siedlung im Powiat Mrągowski, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen

Katzenbuckelbrücke ist Name oder Alternativname von Fußgängerbrücken:
 Forstwerderbrücke oder Katzenbuckelbrücke in Halle (Saale), Sachsen-Anhalt
 Katzenbuckelbrücke oder Katzenbuckel im Mülheimer Hafen (Köln-Mülheim), Nordrhein-Westfalen

Katzenbuckel steht auch für:
 Drohverhalten bei Katzen oder Dehnen/Strecken der Muskeln derselben nach einer längeren Zeit des Entspannens und Dösens
 verschiedene Automodelle aus den 40er/50er Jahren, z. B. der Volvo PV444

Siehe auch:
 Katzbuckeln